Министерство юстиции Индии несёт ответственность за правовые вопросы, справедливость и законодательство в Индии. Одно из старейших министерств Индии.

Структура 
 Департамент по правовым вопросам
 Правовая комиссия Индии
 Юридическая служба Индии
 Адвокатура
 Апелляционный трибунал акцизной таможни и налоговой службы
 Апелляционный трибунал по иностранной валюте
 Законодательный департамент
 Департамент юстиции

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Индии
Министерства юстиции